Doca steht für:
 Cidinho & Doca, brasilianisches DJ-Duo
 D.O. (Denominación de Origen), Herkunftsbezeichnung spanischer Produkte

Doca ist der Künstlername folgender Personen:
 Doca (Fußballspieler) (Alfredo Almeida Rego; * 1903), brasilianischer Fußballspieler